Тикул има више значења:

 Општина Тикул (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тикул (Тикул, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тикул, Унидад де Ријего (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику